A 495-ös busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Tápiószecső és Tápióság között közlekedik. 2016. október 2-áig 2326-os jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||0|| Tápiószecső, vasútállomásvégállomás||20||16
|align=left|
|-
|2||2|| Tápiószecső, tápiósági elágazás||18||14
|align=left|
|-
|4||4|| Tápiószecső, Kodály Zoltán utca||16||12
|align=left|
|-
|9||9|| Tápióság, 5-ös km kő||11||7
|align=left|
|-
|11||11|| Tápióság, Szecsői út 50.||9||5
|align=left|
|-
|12||12|| Tápióság, Szecsői út 3.||8||4
|align=left|
|-
|∫||14|| Tápióság, Papp Károly utca 26.||6||∫
|align=left|
|-
|∫||16|| Tápióság, Papp Károly utca 80.||4||∫
|align=left|
|-
|∫||18|| Tápióság, Bicskei út 25.||2||∫
|align=left|
|-
|15||19|| Tápióság, Forgács utca||1||1
|align=left|
|-
|16||20|| Tápióság, autóbusz-fordulóvégállomás||0||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Tápiószecső autóbuszvonalai